Duits schilder die leefde van 1817 tot 1886: Johann Friedrich Voltz
Duits geoloog die onderzoek gedaan heeft in Suriname en daar in 1855 overleden is: Friedrich Voltz (geoloog)